Coal Creek (Boulder County, Colorado), een plaats in de Verenigde Staten
Coal Creek (Fremont County, Colorado), een plaats in de Verenigde Staten